Silvério José Nery (Coari,  — ) foi um engenheiro, militar, jornalista e político brasileiro.

Foi senador pelo Amazonas, em 1900 e de 1904 a 1930, além de deputado provincial, estadual e federal. Foi governador do Amazonas de 1900 a 1904.

Ver também
Lista de senadores do Brasil

Senadores do Brasil pelo Amazonas
Governadores do Amazonas
Deputados federais do Brasil pelo Amazonas
Deputados estaduais do Amazonas
Jornalistas do Amazonas
Engenheiros do Amazonas
Militares do Amazonas
Naturais de Coari